Beibach ist ein Gewässername:
 Beibach (Altbach), linker Zufluss des Altbachs (zur Schwarzach) in Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Beibach (Nußbach), linker Zufluss des Nußbachs (zur Großen Naarn) nahe Ebrixedt, Markt Königswiesen, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Beibach (Rems), linker Zufluss der Rems bei Beinstein, Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Beibächlein
 Beigraben
 Beiklinge, rechte Bachklinge zum Buchsbach (zum Kocher) vor der Buchsmühle, Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Beimbach